3-й чемпионат Европы по баскетболу прошёл в Каунасском спортивном зале 21-28 мая 1939 года за три месяца до начала Второй мировой войны. В турнире приняли участие 8 национальных сборных.

Результаты 
Соревнование 1939 года проходило в очень простом формате. Каждая команда играла с каждой по одному матчу. Победитель получал 2 очка, проигравшая команда — одно очко.
Команда, набравшая наибольшее количество очков после всех игр, становилась чемпионом Европы. При равенстве очков у двух сборных более высокую позицию занимала команда, победившая в личной встрече. Как оказалось впоследствии, самой важной игрой чемпионата был матч между сборными Литвы и Латвии в первом туре. Литва победила с минимальным перевесом 37:36, что и предопределило чемпионство сборной Литвы. Далее отношения между двумя странами испортились до такой степени, что это привело к отмене Балтийского турнира по футболу 1939 года.

Главным судьёй чемпионата был Валерийонас Бальчюнас, известный по выступлениям за сборную Литвы по футболу.

Итоговое положение

Результаты матчей

Составы команд 
Под именем Пранаса Любинаса за сборную Литвы выступал американец Фрэнк Любин, олимпийский чемпион 1936 года.

Примечания

Ссылки 
 ФИБА-Европа Eurobasket 1939
 Eurobasket.com 1939 EChampionship

 
1939 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1939 году
Май 1939 года
Спорт в Литве в 1939 году
Международные соревнования по баскетболу в Литве
Чемпионаты Европы в Литве
Международные спортивные соревнования в Каунасе